John Loudon ist der Name folgender Personen:

* John Claudius Loudon (1783–1843), schottischer Botaniker und Landschaftsarchitekt
 John Loudon (Politiker) (1866–1955), niederländischer Außenminister (1913–1918)
 John H. Loudon (1905–1996), Vorstandsvorsitzender von Royal Dutch Shell, Präsident des WWF international

Siehe auch:
 John Loudon McAdam (1756–1836), schottischer Erfinder